Сен-Жену () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сен-Жену () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара